Niemcy:
 Plein – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich

Osoby:
 Frank Plein – niemiecki rysownik
 Philipp Plein – niemiecki projektant mody